Аргази́ — топоним в Челябинской области:
 Аргазинское водохранилище — крупнейший пресный водоём области.
 Аргази — посёлок, Аргаяшский район, Челябинская область, Россия.
 Аргази — озеро, затопленное при строительстве Аргазинского водохранилища.